Falsche Scham steht für:

 Falsche Scham (1945), Originaltitel Mom and Dad, Film von William Beaudine (1945)
 Falsche Scham – Vier Episoden aus dem Leben eines Arztes, deutscher Aufklärungsfilm von Rudolf Biebrach (1926)
 Falsche Scham – Gefahren der Liebe, deutscher Aufklärungsfilm von Jürgen Enz (1977)